FIA WTCC Itálie se jezdí v soutěži mistrovství světa cestovních vozů (WTCC). Závod se konal dne 11. března 2012 na Autodromo Nazionale Monza. Byl to první podnik sezony 2012.

Výsledky 
Jezdec týmu Lukoil Racing Gabriele Tarquini vyhrál kvalifikaci a v první závodě stál na pole position, jezdec týmu Zengő Motorsport Norbert Michelisz dojel v kvalifikaci na desátém místě a do druhého závodu startoval z pole position.

Kvalifikace 

 Tučně označuje Pole position do druhého závodu.

Závod 1 

 Tučně označuje Nejrychlejší kolo.

Závod 2 

 Tučně označuje Nejrychlejší kolo.
 Pepe Oriola startoval z pitlane.

2012
Motoristické sporty v roce 2012
Sportovní události v Itálii